Абсолютная власть — идеология государственного правления. 
 Абсолютная монархия — разновидность монархической формы правления, при которой вся полнота государственной, а иногда и религиозной власти находится в руках монарха.

В культуре 
 «» — роман Дэвида Балдаччи (1996).
 «Абсолютная власть» — политический триллер режиссёра Клинта Иствуда (США, 1997).
 «Абсолютная власть» — триллер режиссёра Даниэля Рагуссиса (2016).
 «Абсолютная власть» — комедийный телесериал (Великобритания, 2003—2005).